

Localidades

Pinson (Alabama)
Pinson (Tennessee)

Outros
3445 Pinson - um asteroide

Desambiguação